Nicklas Robert Bärkroth, född 19 januari 1992, är en svensk fotbollsspelare som spelar för Örgryte IS. Han är son till fotbollsspelaren Robert Bengtsson Bärkroth.

Karriär
Bärkroth värvades till IFK Göteborg i januari 2007 från sin moderklubb Balltorps FF. I sin allsvenska debut 2 september 2007 som femtonåring, från start i en match för IFK Göteborg mot IF Brommapojkarna, blev han den yngste spelaren hittills i Sveriges högstadivision i fotboll för herrar, ett rekord som sedan 1971 innehafts av Peter Dahlqvist. Efter inhoppet i allsvenskan fick Manchester United upp ögonen för Bärkroth som i oktober 2007 besökte den engelska klubben och provtränade en vecka. 

Under 2008 spelade Bärkroth främst med IFK Göteborgs andralag men blev inbytt i två allsvenska matcher. Under vårsäsongen 2009 fick Bärkroth chansen som inhoppare i många fler matcher och han gjorde 30 maj 2009 sina två första allsvenska mål, även detta i en match mot Brommapojkarna.

Under juli 2011 lånades Bärkroth ut till den klubb han gjorde allsvensk debut mot, Brommapojkarna, som under säsongen 2011 spelade i Superettan. Debuten i BP skedde hemma på Grimsta IP den 18 juli 2011 där han spelade vänstermittfältare i en rak taktisk 4-4-2-uppställning hela mötet med Åtvidaberg, en match där BP hamnade i 0–2-underläge men hämtade upp detta till 2–2.

Under 2012:s vintertransferfönsters sista timmar skrev Bärkroth på ett låneavtal med portugisiska UD Leiria. Lissabonklubben Benfica hade ett avtal med IFK Göteborg om köpoption efter låneperiodens slut.

2015 blev Bärkroth svensk mästare med IFK Norrköping.

I juli 2018 värvades Bärkroth av Djurgårdens IF, där han skrev på ett 3,5-årskontrakt. Efter säsongen 2021 lämnade Bärkroth klubben i samband med att hans kontrakt gick ut.

Den 1 mars 2022 värvades Bärkroth av Örgryte IS, där han skrev på ett tvåårskontrakt med option om förlängning med ytterligare ett år.

Spelarstatistik

Landslag 
Året 2010 gjorde Bärkroth 5 matcher och 2 mål med det svenska U19-landslaget.
Bärkroth blev uttagen till landslagets januariturné 2015 och 2016.

Klubblag

Källor

Externa länkar 

 Nicklas Bärkroth på 90minut.pl
 Nicklas Bärkroth på national-football-teams.com

Svenska fotbollsspelare
Svenska landslagsspelare i fotboll
Spelare i IFK Göteborg
Spelare i IF Brommapojkarna
Spelare i IFK Norrköping
Spelare i UD Leiria
Spelare i Lech Poznań
Spelare i Djurgårdens IF Fotboll
Spelare i Örgryte IS Fotboll
Spelare i Fotbollsallsvenskan
Spelare i Superettan
Spelare i Primeira Liga
Spelare i Ekstraklasa
Födda 1992
Levande personer
Män
Idrottare från Göteborg
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska mästare i fotboll